L'éparchie Saint-Maron de Brooklyn des Maronites.
 L'éparchie Saint-Maron de Montréal des Maronites.
 L'éparchie Saint-Maron de Sydney des Maronites.

Voir aussi 
 Saint Maron.